Beaurepaire (Isère)
 Beaurepaire (Oise)
 Beaurepaire (Seine-Maritime)
 Beaurepaire (Vendeia)

Desambiguações de topônimos